Walter Brüning ist der Name folgender Personen:
* Walter von Brüning (1869–1947), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Bibliophiler
 Walter Brüning (Musiker) (* 1937/1938), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Walther Brüning (* 1927), deutscher Philosoph und Hochschullehrer